La Xemeneia Fàbregas i de Caralt és una obra industrial de Mataró (Maresme).

Descripció 
És una xemeneia exempta situada a l'interior de l'illa de cases entre el carrer Biada, el carrer Pizarro i la Ronda Prim. Es tracta d'una obra de fàbrica de planta circular que disminueix de secció amb l'alçada. A la part superior, configurant la boca de sortida de fums, presenta un petit relleu. S'entrega al terra mitjançant una base d'obra vista treballada. La xemeneia està lleugerament desplomada per la qual cosa fou lligada amb uns cèrcols metàl·lics a tot el seu voltant.

Referències 

Patrimoni monumental de Mataró
Xemeneies del Maresme